Ashe Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Ashe Island (North Carolina)
 Ashe Island (South Carolina)

Siehe auch:
 Ash Island